Коути могу бити:

 Коути (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Коути (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Коути (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република